El Gran Premio de Australia de Motociclismo de 2005 (oficialmente Polini Australian Motorcycle Grand Prix) fue la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2005. Tuvo lugar en el fin de semana del 13 al 15 de octubre de 2005 en el Circuito de Phillip Island, que está ubicado en la isla de Phillip Island,  estado de Victoria, Australia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Valentino Rossi, seguido de Nicky Hayden y Carlos Checa. Dani Pedrosa ganó la prueba de 250 cc, por delante de Sebastián Porto y Jorge Lorenzo. La carrera de 125 cc fue ganada por Thomas Lüthi, Tomoyoshi Koyama fue segundo y Marco Simoncelli tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

2005
Grandes Premios de motociclismo 2005
Australia en 2005